Berriozábal ist der Nachname folgender Personen:

 Felipe Berriozábal (1827–1900), mexikanischer Politiker und Militär
 Juan Manuel de Berriozábal (1814–1872), spanisch-peruanischer Schriftsteller und Adliger

Berriozábal bezeichnet zudem:

 Berriozábal (Chiapas), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio Berriozábal, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas